La Delta Ethniki 1990-1991 è la 9ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1991-1992
      Retrocesse nei Campionati regionali 1991-1992

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1990
Calcio nel 1991